Bughea de Jos, comune del distretto di Argeș
Bughea de Jos, comune del distretto di Prahova